Rosignano Marittimo – comune italiano in provincia di Livorno.
Rosignano Solvay – frazione del suddetto comune
Rosignano Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria.